George Bryan Porter (1791–1834) – amerykański polityk
 George Porter (1884-1973) – brytyjski polityk
 George Porter (1920–2002) – brytyjski chemik